Locomotor steht für:

 American Locomotor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hill Locomotor, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Adolph Moesch & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Arrow Locomotor